Флаг Лопа́тинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре жёлтое с чёрными и оранжевыми деталями изображение иволги, а по углам — изображения зелёных берёзовых листьев».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Лопатинского района, который языком символов и аллегорий отражает природные и культурно-исторические особенности района.

Лопатинский район расположен в юго-восточной части Пензенской области в лесостепной зоне. белое полотнище и берёзовые листья на флаге символизируют природное богатство района и крупнейшее предприятие района — мехлесхоз. Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости. Белый цвет — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Поющая иволга на флаге — символ творчества, культуры, духовного полёта. Деревня Даниловка Лопатинского района — родина Илейкиной Прасковьи Адриановны, известной под именем Руслановой Лидии Андреевны, известной советской эстрадной певицы, заслуженной артистки РСФСР. Основное место в репертуаре Лидии Андреевны занимали русские народные песни и песни советских композиторов. Жёлтый цвет (золото) — цвет богатства, стабильности, уважения и жизненного тепла.

Примечания